Kassa, un village du Cameroun situé dans le département du Djérem et la Région de l'Adamaoua. 
 Kassa, une commune du Mali, dans le Cercle de Koro et la région de Mopti.
 Košice (), deuxième plus grande ville de la Slovaquie.
 Île de Kassa, une île en Guinée.

 Chantal Magalie Mbazoo Kassa''' (née en 1967), poétesse et romancière gabonaise.